Bareli kan syfta på följande platser:

Indien 

 Bareli (ort), Madhya Pradesh, Raisen, 
 Bareilly, ort, Uttar Pradesh, 

Robotskapade Indienförgreningar